Dobrești ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Dobrești (Argeș), Gemeinde im Kreis Argeș
 Dobrești (Dolj), Gemeinde im Kreis Dolj

 Dobrești (Alba), Dorf im Kreis Alba
 Dobrești (Bihor), Dorf im Kreis Bihor
 Dobrești (Dâmbovița), Dorf im Kreis Dâmbovița
 Dobrești (Timiș), Dorf im Kreis Timiș
 Dobrești (Vâlcea), Dorf im Kreis Vâlcea